Флауэрс () — английская фамилия. Известные носители:
 Флауэрс, Бесс (1898—1984) — американская актриса.
 Флауэрс, Брэндон (род. 1981) — американский певец.
 Флауэрс, Вонетта (род. 1973) — американская бобслеистка.
 Флауэрс, Рон (1934—2021) — английский футболист.
Флауэрс, Роналдо (род. 2003) — антигуанский футболист.
 Флауэрс, Тим (род. 1967) — английский футболист.
 Флауэрс, Томми (1905—1998) — британский инженер.
 Флауэрс, Херби (род. 1938) — британский музыкант.